

Obiekty geograficzne

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Palestine – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Palestine – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Palestine – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Palestine – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Anderson
Gminy 
 Gmina Palestine (ang. Palestine Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Gmina Palestine (ang. Palestine Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Gmina Palestine (ang. Palestine Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Gmina Palestine (ang. Palestine Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Gmina Palestine (ang. Palestine Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
Pozostałe
 Palestine – sztuczne jezioro w północno-wschodniej części stanu Teksas

Wielka Brytania 
 Palestine – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire